Karjalainen ist der Familienname folgender Personen:

 Ahti Karjalainen (1923–1990), finnischer Politiker (Zentrum)
 Eetu Karjalainen (1895–1965), finnischer Politiker, Mitglied des Reichstags, Minister für Verkehr und öffentliche Arbeiten
 Henri Karjalainen (* 1986), finnischer Automobilrennfahrer
 J. Karjalainen (Jukka Tapio Karjalainen; * 1957), finnischer Musiker
 Jesper Karjalainen (* 1993), schwedischer E-Sportler

 Jouko Karjalainen (* 1956), finnischer Nordischer Kombinierer
 Matti Antero Karjalainen (1946–2010), finnischer Pionier von Sprachsynthese, Sprachanalyse, Sprachtechnologie, digitale Signalverarbeitung, Psychoakustik
 Olli-Pekka Karjalainen (* 1980), finnischer Leichtathlet
 Osmo Karjalainen (1940–2013), finnischer Skilangläufer

 Rasmus Karjalainen (* 1996), finnischer Fußballspieler